Улеево — название населённых пунктов в России:

 Улеево — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Улеево — деревня в Бураевском районе Башкортостана.